Der Podgorica-Marathon (montenegrinisch: Podgorički Maraton) ist ein Marathon in Podgorica, der seit 1994 jährlich im Herbst ausgetragen wird. Zur Veranstaltung gehört auch ein Halbmarathon.

Die Strecke des einzigen Marathons in Montenegro ist ein flacher, durchgehend asphaltierter Rundkurs mit Start und Ziel im Stadtzentrum, der über den Vorort Golubovci und die Kleinstadt Tuzi führt. Der Halbmarathon startet in Danilovgrad. Beide Strecken wurden nach den Standards der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) vermessen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:11:41 h, Petko Stefanow (BUL), 1997
 Frauen: 2:31:18 h, Olivera Jevtić (SRB), 2009

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (montenegrinisch und englisch)
 Laufbericht vom Podgorica-Marathon 2009 auf laufguenni.de

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Montenegro
Marathon